Кактус :

 Ка́ктус (Cactus) — назва першого роду з родини кактусових, описана Карлом Ліннеєм, що зараз виключений із систематики кактусових, наразі загальна побутова назва рослин цієї родини.
 Cactus — рок-гурт з Нью-Йорка, США, утворений 1969 року.
 Cactus — дебютний студійний альбом нью-йоркського рок-гурту Cactus, що вийшов 1970 року на лейблі Atco Records.
 Cactus — індійський бенгальський рок-гурт з Колкати, Західна Бенгалія, Індія, утворений 1992 року.
 Cactus — мережа супермаркетів у Люксембурзі.
 Кактус — пісня української співачки Джамали, випущена як третій сингл на підтримку альбому співачки «All or Nothing», реліз якого відбувся 2013 року.
 Cactus — пісня американського рок-гурту Pixies, восьмий трек їхнього альбому Surfer Rosa 1988 року.
 Cactus — рід аномоподів з родини Macrothricidae.
 Кактус — зв'язний граф, у якому будь-які два прості цикли мають не більше, ніж одну спільну вершину.
 Кактус — місто в США, в окрузі Мур штату Техас.
 Кактус — австралійський драматичний фільм 1986 року режисера Пола Кокса.
 Кактус — австралійський трилер 2008 року, режисерський дебют Жасмін Юен-Каррукан.